Tadeusz Janiszewski (ur. 1899) – inżynier, porucznik obserwator Wojska Polskiego
 Tadeusz Janiszewski – polski aktor